Příjmení Papáček nese vícero významých osobností:

 Anastazius Papáček (1867–1919) – český malíř
 Josef Papáček (1909–???) – český politik
 Miroslav Papáček (1953–2019) – český entomolog
 Pavel Papáček (1863–1930) – český překladatel